Richard Simon (exegeet), een Frans exegeet.
 Richard L. Simon, een Amerikaans zakenman.
 Skate the Great, een Nederlands rapper.
 Richard Simon (atleet), een Amerikaans atleet.